Dießner ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Dießner (* 1946), deutscher Leichtathlet
 Günther Dießner (* 1930), deutscher Sportwissenschaftler
 Jörg Dießner (* 1977), deutscher Ruderer
 Ullrich Dießner (* 1954), deutscher Ruderer
 Walter Dießner (* 1954), deutscher Ruderer
 Willi Dießner, deutscher Ringer

Siehe auch:
 Diesner